Woonsocket est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Woonsocket, siège du comté de Sanborn dans le  Dakota du Sud
 Woonsocket, ville du comté de Providence dans le Rhode Island.

Homonymie de toponyme